Az Elitserien nevet a svéd legfelső osztályba tartozó sportágak kapják.

Elitserien ligák:
 Svenska hockeyligan: jégkorong liga, korábbi nevén Elitserien (1975–2013)
 Elitserien: bandy liga
 Elitserien: baseball liga
 Elitserien: női floorball liga
 Elitserien: kézilabda
 Elitserien: salakmotor